Lievendaal (Amerongen), een voormalig kasteel in Amerongen, provincie Utrecht
 Lievendaal (Eindhoven), een wijk in Eindhoven
 Lievendaal (villa), een villa in de stad Utrecht